Глумац () је француски црно–бели неми филм, снимљен 2011. године у режији Мишел Азанависијуса. Приказује пропаст блиставе каријере звезде немог филма услед појаве звука.

Дежардин је за улогу Џорџа Валентина освојио Награду за најбољег главног глумца на Канском филмском фестивалу и Златни глобус за најбољег глумца у комедији, а номинован је још и за Оскара за најбољег главног глумца. Бежо је била у конкуренцији за Оскара за најбољу споредну глумицу. Уметник је освојио три Златна глобуса – за најбољи филм (комедија), најбољу музику и најбољег глумца, а номинован је за дванаест награди BAFTA и десет Оскара, између осталих и за Оскар за најбољи филм и Оскар за најбољег редитеља.

Улоге 

|-
|Жан Дижарден || Џорџ Валентин
|-
|Беренис Бежо || Пепи Милер
|-
|Џејмс Кромвел || Клифтон
|-
|Аги || Џек (пас)
|-
|Џон Гудман ||Ал Зимер
|-
|Миси Пајл||Констанс
|-
|Пенелопе Ен Милер||Дорис
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Филмови 2011.
Француски филмови
Неми филмови
Црно-бели филмови
Филмови награђени Оскаром за најбољу оригиналну музику
Филмови који су освојили награду Оскар за најбољу костимографију
Филмови у којима је глумац освојио награду Оскар за најбољу главну улогу
Филмови чији је редитељ освојио Оскара за најбољу режију